Le Nord est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Nord, journal officieux russe en langue française fondé en 1855 ;
 Le Nord, tableau peint par Arkhip Kouïndji en 1879 ;
 Le Nord (Север), hebdomadaire russe fondé en 1888 ;
 Le Nord, hebdomadaire franco-ontarien fondé en 1976 ;
 Le Nord, région fictive de l'univers des Royaumes oubliés.

Voir aussi